Mužská dvouhra Western & Southern Open 2016 probíhala v polovině srpnu 2016. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a Francouz Adrian Mannarino jako šťastný poražený. Dvojnásobným obhájcem titulu byl švýcarský třetí hráč světa Roger Federer, který v červenci 2016 předčasně ukončil sezónu pro rekonvalescenci kolenního zranění.

Vítězem dvouhry se stal dvanáctý nasazený Chorvat Marin Čilić, jenž ve finále zdolal skotskou světovou dvojku Andyho Murrayho po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Snížil tak pasivní bilanci vzájemných střetnutí na 3–11. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Ukončil tak Murrayho 22zápasovou neporazitelnost, která započala v červnu na londýnském turnaji v Queen's Clubu. V sérii ATP Masters 1000 vybojoval Chorvat první trofej při 71. startu v rámci této kategorie. Jeho předchozím maximem byla čtvrtfinálová účast.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Andy Murray (finále)
 Stan Wawrinka (3. kolo)
 Rafael Nadal (3. kolo)
 Milos Raonic (semifinále)
 Kei Nišikori (3. kolo)
 Tomáš Berdych (3. kolo)
 Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
 Dominic Thiem (čtvrtfinále)
 Gaël Monfils (3. kolo, odstoupil)
 David Ferrer (1. kolo)
 David Goffin ''(2. kolo)
 Marin Čilić (vítěz)
 Richard Gasquet (2. kolo)
 Nick Kyrgios (2. kolo)
 Roberto Bautista Agut (1. kolo)
 Feliciano López (2. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 

 Šťastný poražený 
  Adrian Mannarino

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2016